Говард Джорджі — американський фізик
 Елеонора Джорджі — італійська актриса
 Елеонора Джорджі (легкоатлетка) — італійська легкоатлетка
 Каміла Джорджі — італійська тенісистка